Anson je lahko:

 Anson, Maine
 Anson, Teksas
 Avro Anson - izvidniško letalo
 HMS Anson - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice